Alessandro Farnese (1468-1549), pape Paul III,
 Alessandro Farnese (1520-1589), cardinal,
 Alessandro Farnese (1545-1592), duc de Parme,
 Alessandro Farnese (1635-1689), gouverneur des Pays-Bas de 1678 à 1682.